Бердя́нское () — село на Украине, находится в Мангушском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1423981101. Почтовый индекс — 87430. Телефонный код — 6297.

Население 
 1970 — 685 чел. (перепись)
 1976 — 690 чел. (перепись)
 2001 — 684 чел. (перепись)

В 2001 году родным языком назвали:
 украинский язык — 421 чел. (61,55 %)
 русский язык — 255 чел. (37,28 %)
 армянский язык — 4 чел. (0,58 %)
 греческий язык — 3 чел. (0,44 %)

Адрес местного совета 
87430, Донецкая область, Мангушский р-н, с. Бердянское, ул. Радянська, 55

Примечания

Ссылки 
 Бердянское на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Мангушского района